Леттен () — может означать:

Топоним 
  — гора в Земле Эндерби, Восточная Антарктика.

Населённый пункт 
 Леттен — район рыночного городка Бад-Эндорф, район Розенхайм, Бавария.
  — часть муниципалитета Бад-Хайльбрунн, округ Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен, Бавария.
  — пустырь, входит в состав города Байройта, свободного от округов, в баварском административном районе Верхняя Франкония.
 Леттен — часть города Кройсен, округ Байройт, Бавария.
  — часть рыночного городка Игенсдорф, округ Форххайм, Бавария.
  — деревня и район независимого города Кемптен, Бавария.
  — часть города Лауф-ан-дер-Пегниц, округ Нюрнбергская земля, Бавария.